

Новорождественське — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Новорождественське — село, Томський район, Томська область